Termin Kvinslend ima više značenja.

 Kvinslend, savezna država Australije
 Kvinslend, Kalgari, okolina Alberte, Kanada
 Kvinslend, Džordžija, grad u SAD